Danger (engl. für „Gefahr“) steht für

 Danger, ehemaliger Name des Kingmanriffs im Nordpazifik
 Danger-Inseln, Inseln an der Antarktis
 Danger Slopes, Eishang auf der Ross-Insel, Antarktis
 Maschinenfabrik Danger, deutscher Automobilhersteller
 Danger, englischer Titel eines Hörspiels von Richard Hughes, siehe Gefahr (Hörspiel)
 Danger (Band), niederländische Jazz-Rock-Band
 Kap Danger, Kap von Desolation Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Danger – Keine Zeit zum Sterben, einen deutschen Actionfilm aus dem Jahr 1984

Danger ist der Familienname von:
 Abella Danger (* 1995), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Henri-Camille Danger (1857–1939), französischer Genre- und Historienmaler

Siehe auch
 Danger Danger
 Danger Island
 Danger Point
 Danger Tree